

События 
 После смерти Диогнета архонтом Афин стал его сын Ферекл.
 После смерти вана Сяо-бо правителем стал его сын И-бо (дом княжества Цао).
 После смерти князя Янь (имя неизвестно) правителем стал Хуэй-хоу (дом яньского Чжао-гуна).

См. также

Примечания